Schimming ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Schimming (* 1944), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer 
 Ulrike Schimming (* 1967), deutsche Übersetzerin und Schriftstellerin 
 Nora Schimming-Chase (1940–2018), namibische Politikerin und Bürgerrechtlerin

Schimming ist der Familienname folgender Orte:
 Schimming (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich